Hard Rock Cafe – catena di ristoranti statunitense
 Hardness Rockwell Cone – cono di diamante usato nella misurazione della Scala di Rockwell
 Hillary Rodham Clinton – ex senatrice e Segretaria di Stato degli Stati Uniti d'America
 Honda Racing Corporation – reparto corsa della Honda
 Human Rights Campaign – organizzazione statunitense LGBT
 Human Rights Committee – commissione per i diritti umani, che controlla l'applicazione della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici
 Human Rights Council – organizzazione delle Nazioni unite per i diritti umani
 Hot Rolled Coils – rotoli (di acciaio) laminati a caldo